Экономика Швеции развитая, экспортно-ориентированная.
Её главными ресурсами являются лес, гидроэнергия и железная руда.

Страна обладает современной инфраструктурой, превосходными внутренними и внешними коммуникациями и высококвалифицированной рабочей силой.
Около 90 % продукции производится частными компаниями, такими как Ericsson АВ, SKF, Alfa Laval Group, IKEA, AGA, Dino Nobel, из них примерно половину составляет машиностроение.
В сельском хозяйстве производится лишь 2 % ВВП.

Центральный банк Швеции () стремится к поддержке стабильного курса валюты и удержанию инфляции на уровне 2 %.

Общая характеристика 
Связь и транспорт являются наиболее важными составляющими общей инфраструктуры страны.

Сырьё и облагороженные сырьевые материалы составляют значительную часть шведского экспорта, но всё большую долю в экономике начинают составлять наукоёмкие отрасли промышленности, такие как информационная технология и биомедицина. Этому способствуют развитая инфраструктура и высокий общий уровень образования населения.

Значительные экспортные доходы в последнее время стали приносить такие отрасли, как дизайн, индустрия моды, художественная промышленность, гастрономия, медийные отрасли, музыка, реклама, туризм.

Статистика 
Экономически активное население: 5 487 000
Процент экономически активного населения: 82 %
Занятые: 4 449 000 
Уровень занятости: 63,5 % 
Безработные: 448 000
Уровень безработицы: 7,8 %
Безработные в возрасте от 15 до 24: 165 000 
Уровень безработицы в возрасте от 15 до 24: 28,1 %
Объём ВВП (4-я четверть 2009 г.): 819,700 млн крон
Индекс потребительских цен (по сравнению с уровнем 1980=100): 302,36 
Чистый индекс цен (по сравнению с уровнем 1980=100): 255,41
Экспорт товаров: 99,4 млрд крон
Импорт товаров: 92,2 млрд крон.

В следующей таблице показаны основные экономические показатели за 1980—2018 года. Инфляция менее 2 % обозначена зелёной стрелкой.

ВВП 
ВВП страны в
 2004 г. — рост 3,7 %
 2005 г. — рост 2,7 %

Роль государственного сектора 
Доля государственной собственности в Швеции достигла в 1980-е годы 26 % ВВП, но затем начала сокращаться, а численность государственных компаний упала с 1777 до 55.

Государственная собственность раньше была представлена и в производственном секторе: государственная компания «Ваттенфалль» производила электроэнергию, телевизионная связь осуществлялась через частично государственную «Телиа Сонера», большая часть государственных лесов в Швеции принадлежала государственной компании «Свеаског» и т. д..
С 1981 года Риксдаг утверждал отчёты о деятельности государственных предприятий.

В течение 1990-х годов в Швеции началась приватизация, началась конкуренция на рынке электроэнергии, были ликвидированы государственные монополии на почтовые отправления и на торговлю алкогольными напитками. В начале 2000-х в государственной собственности сохранялись 55 компаний (в том числе 42 в полной госсобственности), где трудилось около 190 тысяч человек. Среди этих 55 компаний 28 имели оборот свыше 500 млн шведских крон, в том числе 8 — свыше 10 млрд крон, а 12 шведских государственных предприятий или предприятий с государственным участием входили в число 100 крупнейших предприятий страны.
В 1990—2000 гг. доходы от приватизации составили 17,295 млрд долларов.

История 

Швеция начиная с эпохи викингов и к появлению ранней шведской государственности была экспортноориентированной страной. Основным продуктом на века стала шведская железная руда, а затем и железо, лес. Благодаря этим поставкам, шведы интенсивно развивали . Промышленная революция XIX века сильно преобразовала экономику страны. Интенсифицировались товарно-денежные отношения, развивалось сельское хозяйство. Природные ресурсы Швеции существенно влияли и влияют на её экономическое развитие. 

В течение нескольких десятилетий XX века Швеция из бедной аграрной страны превратилась в одну из богатейших и высокоразвитых индустриальных держав.

Основу этого беспрецедентного развития составили природные богатства северной Швеции — лес, руда и гидроэнергетические ресурсы — в сочетании с рядом революционных шведских изобретений и их дальнейшей разработкой и эксплуатацией, таких, как паровая турбина, газовые маяки АГА, молочный сепаратор, безопасные спички, гребной винт регулируемого шага, упаковка «тетрапак» и многие другие.

Из-за малой ёмкости внутреннего рынка крупные шведские компании должны были ориентироваться на экспорт. Эта ранняя глобализация давала шведским компаниям преимущества в международной конкуренции. Благодаря этому Швеция имеет чрезвычайно высокие показатели по числу крупных мультинациональных концернов и известных товарных марок в пропорции к численности своего населения. Например: «Вольво», «Скания», «Сааб», «Эриксон», «АстраЗенека», «Электролюкс», «Икеа», «Хеннес и Мауриц», «Хассельблад», «Системэ́ир».

2000-е 
Сырьё и переработанные сырьевые материалы продолжают составлять значительную часть шведского экспорта, но всё большую долю в экономике начинают составлять наукоёмкие отрасли промышленности (например, информационные технологии и биомедицина), значительные экспортные доходы в последнее время стали приносить такие отрасли, как дизайн, индустрия моды, художественная промышленность, гастрономия, медийные отрасли, музыка, реклама, туризм.

Стремление правительства к строгой финансовой дисциплине привело к профициту бюджета в 2001 году, в 2002 году он сократился вдвое по причине глобального экономического спада, уменьшения доходов и увеличения расходов. В 2000-е годы Швецию коснулась общескандинавская тенденция к снижению доли доходов от государственной собственности в общих доходах государства: с 8,3 % в 2003 году до 5,5 % в 2006 году.

В 2005 году правительство Швеции назначило комиссию для разработки комплексной программы по снижению зависимости Швеции от нефти, природного газа и другого ископаемого топлива к 2020 году. В июне 2006 года комиссия выпустила свой доклад под названием «Освободить шведское общество от нефтяной зависимости».

2010-е 
В конце 2010-х ситуация с неравенством в Швеции ухудшалась из-за жесткой денежно-кредитной политики: это привело к раздуванию цен на активы на фондовом рынке при росте безработицы. 
В 2020 году 40 подданных королевства стали миллиардерами в шведских кронах и долларовыми миллионерами благодаря росту стоимости активов на фондовом рынке. Скачку безработицы в стране способствовало распространение COVID-19. Во время пандемии Швеция стала единственной страной Европы и одним из немногих государств мира, которое отказалось от карантина; власти королевства рассчитывали, что это позволит не только выработать коллективный иммунитет, но и снизить негативное воздействие пандемии на экономику. По предварительным данным, подход шведских властей оправдал себя: в третьем квартале 2020 года ВВП  вырос больше, чем ожидалось, на 4,9 % как второму кварталу, в то время как по прогнозу она должна была вырасти на 4,3 %.

2020-е 
По прогнозу министерства финансов Швеции от декабря 2022 года, в 2023 шведская экономика войдёт в более глубокую и продолжительную рецессию, чем прогнозировалось ранее. Ожидается, что валовой внутренний продукт Швеции сократится на 0,7% в 2023 году по сравнению с ноябрьским прогнозом снижения на 0,4%, а общая инфляция прогнозируется на уровне 6% в следующем году по сравнению с 5,2%, которые прогнозировались ранее. По оценке министерства,  экономика вырастет всего на 1% в 2024 году по сравнению с 2%, наблюдавшимися ранее, прежде чем по прогнозам восстановится до 2,7% в 2025 году.

Сельское хозяйство

Промышленность 
Добывающая промышленность:
сосредоточена на горнодобывающей промышленности. Также Швеция отличается от других стран по наличию цветных и драгоценных металлов начиная от цинка и заканчивая золотом, залежи которых расположены в водном бассейне реки Шеллефтеэльвен.

Развито машиностроение:
 шведский автопром по праву можно считать одним из качественных и лучших (см. Volvo, Saab).
 развито судостроение (так, компания Kockums является ведущим производителем ПЛ с анаэробными двигателями Стирлинга, тип «Готланд»).
 авиационная промышленность (Saab AB).

Энергетика 
Примерно 1/3 энергетических потребностей Швеции удовлетворяется за счёт импортных энергоносителей, среди которых главным является нефть, за ней следуют уголь и природный газ. Основные местные источники энергии — ядерное топливо, гидроэнергетические ресурсы, древесина. Исследования в области атомной энергетики в Швеции начались в 1947 году. В 1964 году был построен первый реактор на тяжёлой воде. Чтобы уменьшить зависимость от нефти, было принято решение активно развивать гидро- и ядерную энергетику. В 1970—1980-е годы было введено в эксплуатацию 6 атомных реакторов, из которых один был закрыт в 1999 году и второй в 2005 году.

В Швеции работали пять АЭС, которые поставляли 40 % всей потребляемой в стране электроэнергии: «Форсмарк» (3 реактора), «Оскарсхамн» (3 реактора) и «Рингхальс» (4 реактора). На данный момент все реакторы находятся на стадии модернизации для повышения их безопасности и мощности. Закончить проект планировалось к 2013 году. В 1980 году правительство приняло решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики: о запрете на строительство новых реакторов и сворачивании шведской ядерной энергетики к 2010 году, если к этому времени появятся альтернативные источники энергии в достаточном объёме. «Наша зависимость от нефти должна быть ликвидирована к 2020 году», — говорила министр экономического развития Мона Салин. В 2003 году на базе альтернативных ресурсов в Швеции производилось 26 % всей энергии, в то время как в среднем в ЕС эта цифра составляла лишь 6 %. Однако, этого оказалось недостаточно. В 2010 году парламент проголосовал за отмену закона 1980 года, срок службы старых реакторов был продлён, и шведская атомно-энергетическая программа ожила.

Отмена закона 1980 года — это часть климатической программы правительства, которая предусматривает, что к 2020 году возобновляемые источники должны предоставлять более половины всей производимой энергии, шведский транспорт должен стать независимым от ископаемого топлива в течение 10 лет, к 2045 или 2050 году страна должна стать нейтральной по выбросу диоксида углерода (поглощать столько же, сколько выбрасывает).

В 2004 году лишь 7 % населения считало, что атомная энергетика представляет угрозу для окружающей среды. Большинство шведов осознает её экологические преимущества в сравнении с выбросами углекислых газов в атмосферу и ущербом рекам со стороны ГЭС. Согласно одному из недавних опросов, только 17 % населения выступают за закрытие всех атомных реакторов.

Швецию отличает высокий уровень потребления энергии на душу населения (17 000 кВт·ч на человека в год). По этому показателю её опережают лишь Исландия, Норвегия и Канада. Однако по сравнению с другими странами уровень выбросов диоксида углерода в Швеции невысок. В год среднестатистический швед выбрасывает в атмосферу 5,9 тонн диоксида углерода, тогда как аналогичный показатель для ЕС составляет 8,6 тонн, а для США — 19,7 тонн.
Столь низкий уровень выбросов объясняется тем, что источником 90 % всей электроэнергии Швеции являются атомная и гидроэлектрическая энергия, не дающие выбросов диоксида углерода.

Занятость 
Начиная с 2001 г. в стране растёт безработица, которая в марте 2010 составила, по официальным данным, 9,1 %.

См. также 
 Туризм в Швеции
 Швеция и евро
 Экономика Европейского союза

Примечания 

 
Экономика стран Европейского союза